Il doppio del torneo di tennis Ethias Trophy 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Philipp Petzschner che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Tom Vanhoudt 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 David Škoch /  Martin Štěpánek (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Tom Vanhoudt (finale)

 Johan Landsberg /  Tripp Phillips (semifinali)
 Ivo Karlović /  Jan Vacek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ethias Trophy 2005